Чарник () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Чарник, Константин Тимофеевич (1918 — ?) — председатель колхоза «Радяньска Украина» Белоцерковского района Киевской области, Герой Социалистического Труда.
 Чарник, Марцин (род. 23 марта 1976 года, Освенцим, Малопольское воеводство, Польша) — польский актёр театра и кино.